Parinacota – prowincja w Chile, w regionie Arica y Parinacota
 Parinacota – wieś w Chile, w regionie Arica y Parinacota
 Parinacota – wulkan na granicy chilijsko-boliwijskiej
 Parinacota (Laguna Parinacota) – jezioro na granicy peruwiańsko-boliwijskiej